

Toponyme

Mexico, ville de l'État du Missouri, aux États-Unis, siège du comté d'Audrain ;
 Mexico, census-designated place située dans le comté de Juniata, dans le Commonwealth de Pennsylvanie ;
 Mexico (Maine) ;
 Mexico, ville dans l’État de New York ;
 Mexico, village dans l’État de New York.

Mexico, capitale du Mexique et nouvel État fédéral de Ciudad de México, abrégé CDMX, en lieu et place de l'ancien Distrito Federal abrégé DF.

Mexico, municipalité des Philippines.

Musique 
 Mexico, un album de Jean Leclerc (Jean Leloup) sorti en 2006 ;
 Mexico, chanson extrait de l'opérette Le Chanteur de Mexico, interprétée par Luis Mariano.

Voir aussi